Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1977 го́да () — 56-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Групповой турнир

Группа «Жальгирис»

Группа «Неман»

Финал

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1977 году
1977 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу